Pierre Moussa peut désigner :
 Pierre Moussa (1922-2019), banquier et homme d’affaires français ;
 Pierre Moussa (1941-), homme politique congolais (Congo-Brazzaville).